Parti démocrate unifié peut désigner différent partis politiques dans le monde :
 Corée du Sud : Parti démocrate unifié, ancien nom du Parti démocrate ;
 Îles Salomon : Parti démocrate unifié.

Voir aussi 
 Parti démocratique unifié